Girls kan syfta på:

 Girls (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp.
 Girls (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2012.
 Girls (serietidning) – en amerikansk serietidning.

Se även
 Girl
 The Girl